
Юргис () — литовское мужское имя, соответствует имени Георгий.

Носители 
 Юргис Балтрушайтис — поэт-символист и переводчик, дипломат.
 Юргис Матулайтис —  католический религиозный деятель.
 Юргис Шаулис — политик и дипломат.
 Юргис Бредикис — советский и литовский кардиолог.

См. также 

Литовские имена